Schwer. kan som auktorsförkortning betyda:

 Fritz Kurt Alexander von Schwerin
 Fritz Kurt von Schwerin

Robotskapade auktorsförkortningar